Jméno Skywalker má více významů:

Kánon ságy Star Wars 
 Anakin Skywalker, později známý jako Darth Vader – ústřední postava filmové ságy Star Wars
 Shmi Skywalker – jeho matka
 Luke Skywalker – Anakinův syn, rytíř Jedi bojují na straně dobra v epizodách IV. až VI.
 Leia Skywalker – po adopci známa jako princezna Leia Organa

Nekanonické postavy ze Star Wars 

 Mara Jade Skywalker – Lukova manželka
 Ben Skywalker – Lukův syn
 Nat, Kol a Cade – Lukovi potomci

Další významy 
 Skywalker Ranch – pracovna George Lucase v Kalifornii
 The Skywalker – přezdívka herce a zápasníka jménem Tyler Mane
 Skywalker 1999 – studiové album německého hudebníka Kai Tracida